Kadarkút beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kadarkút
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kadarkút